Csehország
 Vápenice, település az Uherské Hradiště-i járásban
 Vápenice, Obory településrésze a Příbrami járásban
 Vápenice, Vysoký Chlumec településrésze a Příbrami járásban